Натуральне число 65
 65 рік до нашої ери
 65 рік нашої ери